Pojem asyrština může označovat:
 vymřelý jazyk starověká asyrština, dialekt akkadštiny
 moderní jazyky/dialekty jako asyrská novoaramejština (též Suret; ISO 639-3: aii); Turyo (Suryoyo; ISO 639-3: tru)